Ноград — местность в Венгрии

  — деревня в Венгрии.
 Ноград — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Ноград — комитат Венгерского королевства.